Iwade – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Iwade – miejscowość w Chiba, w Japonia
 Iwade – miasto w Wakayama, w Japonia